Schönert ist  ein geographischer Name:
 Schönert (Wald), Wald in den Stadtgebieten von Külsheim und Wertheim, beide im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Schönert ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Schönert, deutscher Kommunalpolitiker, preußischer Provinzialrat
 Edith Schönert-Geiß (1933–2012), deutsche Numismatikerin
 Jörg Schönert (* 1941), deutscher Literaturwissenschafter
 Klaus Schönert (1927–2011), deutscher Physiker und Ingenieur